Hsin-feng Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinfeng Jiang, vattendrag, Guangdong, 
 Tao Jiang (vattendrag i Kina, lat 25,89, long 115,09), Jiangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar